Шарль Эрми́т (; 24 декабря 1822, Дьёз, Франция — 14 января 1901, Париж) — французский , признанный лидер математиков Франции во второй половине XIX века. 

Член Парижской академии наук (1856), иностранный член-корреспондент (1857) и почётный член (1895) Петербургской академии наук, иностранный член Лондонского королевского общества (1873). Награждён орденом Почётного легиона (1892).

Биография 
Шарль Эрмит родился в Дьёзе (Лотарингия), с детства хромал на правую ногу. Воспитывался сначала в нансийском колледже, а потом в лицее Генриха IV в городе Париже. С 1842 по 1845 год учился в парижской Политехнической школе. В 1847 году стал бакалавром математики, спустя год был утверждён преподавателем Политехнической школы.

С 1862 года — профессор Нормальной школы. В 1856 году Шарль Эрмит был избран в члены Парижской академии наук. С 1869 года — профессор Политехнической школы (до 1876 года) и Сорбонны. Избирался вице-президентом (1889) и президентом (1890) Парижской академии наук.

Научная деятельность 
Характерной особенностью научных работ Эрмита было открытие связей между различными разделами математики, что нередко приводило к созданию новых разделов. Основные работы относятся к теории чисел, теории квадратичных форм, теории инвариантов, ортогональных многочленов, эллиптических функций и алгебре. Исследовал класс ортогональных многочленов (многочлены Эрмита).

Внёс вклад в теорию алгебраических форм и их инвариантов, в том числе в теорию представления целых чисел алгебраическими формами и другие приложения к теории чисел. В ходе этих работ открыл особые билинейные формы (формы Эрмита). Эрмит показал, что число e (основание натурального логарифма) является трансцендентным. Открыл «метод непрерывного параметра».

Наиболее известными учениками Шарля Эрмита были Анри Пуанкаре и Томас Иоаннес Стилтьес.

Память 
Имя Эрмита носят:
 Эрмитовы операторы
 Эрмитовы матрицы
 Эрмитовы кубические сплайны (Сплайн Эрмита)
 Интерполяционный полином Эрмита
 Полиномы Эрмита
 Функции Эрмита
 Эрмитово сопряжение
 Кратер Эрмит на Луне.

Примечания

Литература 
 
 
 Ожигова Е. П. Шарль Эрмит, 1822—1901. — Л.: Наука, 1982.

Ссылки 
  

Математики в теории чисел
Алгебраисты
Выпускники Политехнической школы
Преподаватели Политехнической школы
Выпускники лицея Людовика Великого
Члены Французской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Прусской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на кладбище Монпарнас